Ро́улендсон () — английская фамилия.

 Роулендсон, Мэри (1635—1711) —— американская писательница 17 века, автор мемуаров о своём похищении индейцами.
 Роулендсон, Томас (1756—1827) — художник, карикатурист и книжный иллюстратор.

Примечания